Mario Party (computerspelserie), de serie van Mario Partyspellen
Mario Party (spel), een spel voor de Nintendo 64